Seznam občin departmaja Côtes-d'Armor zajema 372 občin.

 (CAL) Communauté d'agglomération de Lannion Trégor, ustanovljena leta 2003.
 (CASB) Communauté d'agglomération de Saint-Brieuc, ustanovljena leta 2000.

Côtes-d'Armor